Arena kan hentyde til flere artikler:
 Stadion – Et stadion kan også kaldes en arena
 Arena (album) – et album med Duran Duran fra 1984.
 Arena (kampplads) – en kampplads.
 Arena (magasin) – tidligere dansk månedsmagasin til mænd (2006-2009).
 Arena (scene) – en scene i cirkus eller amfiteater.
 Arena Fyn – sportsarena i Odense.
 Arena Nord – sports- og kulturcenter beliggende i Frederikshavn. 
 Arena (svømmeudstyr) – svømmeudstyr fra producenten Arena
 Arena (virksomhed) – en dansk radio/tv-producent fra Horsens.
 Cirkus Arena
 Forlaget Arena

Se også 
 Veltins-Arena